«Не покидай…» — телевизионный двухсерийный художественный фильм, снятый по заказу Гостелерадио СССР по одноимённой пьесе Георгия Полонского, написанной по мотивам сказки Уильяма Теккерея «Кольцо и роза».

Сюжет 
Действие происходит в сказочном королевстве Абидония. 16 лет назад правившие там король Анри Второй и королева Эмма погибли при загадочных обстоятельствах, и с тех пор на троне сидит король Теодор — бывший кавалерийский полковник, большой знаток и любитель лошадей. На престол он взошел благодаря женитьбе на сестре покойной королевы — Флоре. Фактически же страной правят канцлер граф Давиль и его жена Оттилия — ещё одна сестра покойной королевы. Их стараниями в стране подавляется всякое инакомыслие.

Дочь королевской четы принцесса Альбина мечтает выйти замуж за иностранного принца и вырваться наконец из однообразной дворцовой жизни, где единственной её компанией является немой поэт Патри́к — воспитанник королевы, потерявший родителей в детстве. Он влюблён в Альбину и не скрывает этого, но девушка не воспринимает его всерьёз из-за неблагородного происхождения и немоты. В Патрика, в свою очередь, беззаветно влюблена служанка Марселла, но тот слишком занят своими чувствами к Альбине.

В Абидонию с визитом на высшем уровне направляется Пенапью, наследный принц соседнего королевства Пенагония. Всем очевидно, что целью визита будет сватовство. Но принца преследуют неудачи: по пути в Абидонию его кортеж попадает в разбойничью засаду, охранники сдаются или разбегаются, а принц чуть было не гибнет. Его спасают странствующие артисты Жак и Марта. Отец Жака, Жан-Жак Веснушка — друг покойного короля Абидонии, Анри Второго — при Теодоре был сослан на остров Берцовой Кости, где и умер. Перед ссылкой Жан-Жак успел закопать свой театральный реквизит, и теперь Жак и Марта откопали сундук с куклами Веснушки, а на обратном пути наткнулись на висящего над пропастью Пенапью.

Пенапью уговаривает спасителей отвезти его ко двору абидонского короля, обещая попросить у того для артистов разрешение выступать в королевстве. После приезда в столицу компания почти сразу оказывается в руках королевской полиции. Принцу Пенапью удаётся попасть на допрос к королю, которому принц рассказывает об украденном разбойниками жеребце Милорде (его везли, чтобы подарить Теодору, если сватовство удастся). Король, страстный любитель лошадей, признаёт Пенапью и принимает его при дворе.

Однако на глаза королю попадается сундук из повозки артистов. Узнав знакомых кукол (одна из которых изображает самого короля, а другая — канцлера), король распоряжается посадить артистов в подземелье, а реквизит поручает Марселле с тем, чтобы она сожгла содержимое сундука Веснушки. Но ни у Марселлы, ни у Патрика, заставшего её и решившего помочь, не поднимается рука сжечь кукол. Они переносят сундук в комнату Патрика и находят в нём засохшую голубую розу. По легенде, аромат этой розы заставляет любого вдохнувшего его говорить правду. Марселла ставит цветок в вазу с водой, в надежде, что роза оживёт.

Тем временем во дворце начинается обед в честь гостя из Пенагонии. Королевская семья слегка удивлена наивностью и простодушием заморского принца, но гость им скорее нравится. Однако в тот вечер во дворце начинают происходить странные вещи. Все его обитатели вдруг становятся удивительно откровенны друг с другом. Король признаётся, что его гвардейцы отбили у разбойников Милорда и тайно привезли в королевские конюшни. Затем скромная Марселла дерзит Альбине, изводящей Патрика. Наконец, сам Патрик неожиданно излечивается от немоты… Вскоре выясняется, что виной всему — голубая роза, которая снова цветёт и дарит свой волшебный аромат.

Полковник Удилак является к королю с неслыханной просьбой: выпустить из тюрьмы артистов, чтобы те повеселили гуляющих в честь обретения Милорда гвардейцев. Так Пенапью узнаёт, что его друзья не уехали на гастроли в соседнее королевство, а заперты по приказу короля.

Тем временем Теодор и Оттилия, под воздействием аромата розы, рассказывают королеве Флоре и Альбине, что 16 лет назад король Анри и королева Эмма были убиты в результате заговора Теодора, канцлера и Оттилии. Единственным спасшимся членом семьи был Патрик — законный наследник престола, потерявший голос и память в тот день, когда стал свидетелем убийства родителей. Флоре позволили воспитывать мальчика лишь при условии, что его права на престол будут тайной для всех. Альбина обвиняет канцлера и его сообщников в том, что они «отняли их с Патриком друг у друга», жалея о том, что из-за своей гордости отвергала любовь настоящего принца, красавца и поэта.

Канцлер хочет удержать уходящую Альбину, но его останавливает король Теодор. Вдохнув волшебного аромата, он признаётся, что не хочет ни власти, ни почестей, жалеет, что потерял семью, и мечтает о простой жизни. Патрик, Пенапью и Марселла, объединившись с Удилаком и гвардейцами, освобождают из заточения Жака и Марту, а затем отправляются в город, где царит необычайное веселье, где люди впервые за многие годы не боятся друг-друга и властей.

Вдоволь нагулявшись вся компания, наконец, возвращается во дворец.

Канцлер узнаёт, в чём причина откровенности, которая напала на всех во дворце, — Марселла рассказывает ему о розе. В последней попытке вернуть всё назад канцлер стреляет в цветок, но попадает в Марселлу. Понимая, что игра проиграна, он кончает с собой.

Всем ясно, что Марселла смертельно ранена. К тому же для неё не находят доктора. Патрик поёт ей песню о надежде, и все присутствующие слушают её со слезами на глазах. Вдруг на лице Пенапью выражается изумление: роза на груди у Марселлы постепенно из голубой превращается в красную. Возможно, это намёк, что Марселла осталась жива.

В главных ролях 
 Лидия Федосеева-Шукшина — королева Флора
 Вячеслав Невинный — король Теодор
 Варвара Владимирова — принцесса Альбина (озвучивает Ольга Машная, поёт Наталья Островая)
 Игорь Красавин — Патрик (озвучивание и вокал — Анатолий Тукиш)
 Светлана Селезнёва — Марселла, служанка (вокал — Наталья Островая)
 Регина Разума — Оттилия, жена графа Давиля (вокал — Наталья Островая)
 Альберт Филозов — граф Давиль, канцлер
 Артём Тынкасов — принц Пенапью

В ролях 
 Елена Антонова — Марта Веснушка (озвучивает Елена Цыплакова)
 Владимир Ставицкий — Жак Веснушка
 Анатолий Рудаков — полковник Удилак
 Юрий Багинян — Лысый Лакей (озвучивает Леонид Нечаев)
 Александр Денисов — Разбойник (вокал — Павел Бабаков)
 Валентин Букин — хозяин таверны (озвучивает Михаил Кокшенов)
 Александр Занько — Гиппократ
 Виктория Яблонская — Ника

В эпизодах 
 А. Баутенко
 С. Гецингер
 Дмитрий Диджиокас
 Владимир Зубенко — музыкант, отец Ники
 Владимир Корпусь — жандарм
 Ивар Кумник
 Анна Маланкина — маркиза, гостья
 Валерий Мороз — дворецкий
 Леонид Нечаев — точильщик ножей
 И. Окаль
 Анна Портная
 Ростислав Рахт — шарманщик с попугаем (озвучивает Игорь Ясулович)
 В. Славуник
 Юрий Шульга
 Александр Макарцев — эпизод (не указан в титрах)
 Анатолий Голуб — один из поющих студентов (не указан в титрах)
 Евгений Герчаков — эпизод (не указан в титрах)
 Сергей Дрейден — эпизод (не указан в титрах)
 Марик Межеевский — король Анри, отец Патрика (не указан в титрах)

Съёмочная группа 

 Автор сценария: Георгий Полонский
 Режиссёр: Леонид Нечаев
 Оператор-постановщик: Анастасия Суханова
 Художник: Владимир Голубев
 Композитор: Евгений Крылатов
 Текст песен: Леонид Дербенёв
 Дирижёр: С. Гослинский
 Звукооператор: Сендэр Шухман
 Вторые режиссёры: Ефим Грибов, Р. Шаталова
 Кинооператор: Даниил Хайтин
 Монтаж: Людмила Микуло
 Художник по костюмам: Наталья Сардарова
 Гримёр: Галина Косыгина
 Комбинированные съёмки: Фёдор Мигранов (оператор), Е. Царьков (художник)
 Художник-декоратор: В. Емелин
 Мастер по свету: Г. Климович 
 Цветоустановщик: Татьяна Алексеева
 Ассистенты режиссёра: И. Купчинова, Вилен Амирханов, Татьяна Бажанова
 Ассистенты оператора: С. Алакин, В. Агранович, Я. Шувагин
 Ассистент художника: С. Рудченко
 Ассистент художника по костюмам: Инна Пудовик
 Постановка танцев: Юрий Троян
 Постановка трюков: Улдис Вейспал
 Административная группа: А. Окулич, Сергей Мосин, Татьяна Фащилина
 Редактор: Изольда Кавелашвили
 Директор картины: Стелла Шибко

История создания 
Сказка-пьеса, по которой поставлен фильм, была написана Георгием Полонским в 1984 году по мотивам сказки Уильяма Теккерея «Кольцо и Роза».

Съёмки фильма проходили в 1988-89 годах в Таллине, Закарпатье, Львове и Ялте. Куклы-марионетки были специально изготовлены для фильма Мариной Грибановой (ныне директор Московского театра детской книги «Волшебная лампа»).

Для исполнителя роли Патрика Игоря Красавина это была первая и единственная роль в кино. Он не имел ни актёрского образования, ни какой-либо сценической подготовки, на момент съёмок учился в 10 классе средней школы. Леонид Нечаев пригласил его на съёмки, случайно увидев в минском метро.

Признание 
Премьера фильма на телеэкране состоялась на Центральном телевидении в первом выпуске обновлённой передачи «В гостях у сказки» — она стала называться «В мире сказок и приключений» — в сентябре 1989 года. Фильм сразу стал популярен, в 1990 году Игорь Красавин вошёл в пятёрку лучших актёров по версии журнала «Советский Экран», наряду с Виктором Цоем и тройкой «гардемаринов»: Дмитрием Харатьяном, Владимиром Шевельковым, Сергеем Жигуновым.

Но через два года после выхода фильм надолго исчез с экранов. Забвению поспособствовало низкое качество цветной плёнки, на которой был снят фильм. Только осенью 1996 г. он повторно прошёл на одном из федеральных каналов ("Российские университеты"?), а в середине 2000-х годов он вновь периодически стал появляться в эфире детских кабельных каналов.

В 2009 году, в год 20-летия фильма, Игорь Красавин скончался в минской больнице после перенесённой операции по удалению аневризмы сосудов головного мозга. В том же году скончался и Вячеслав Невинный.
И юбилейный для фильма год, и смерть Красавина остались практически незамеченными в средствах массовой информации. Лишь в сообществе поклонников творчества Л. Нечаева в Интернете был опубликован небольшой некролог, где говорилось, что «король Теодор и принц Патрик покинули нас».

В декабре 2019 года к 95-летию киностудии «Беларусьфильм» и 30-летию фильма «Не покидай…» фильм наконец-то был отреставрирован и оцифрован.

Примечания

Ссылки 

 Сообщество в Живом журнале, посвящённое фильму «Не покидай» и творчеству Леонида Нечаева
 Видеоотрывки с песнями из фильма
 Уильям Теккерей. «Кольцо и роза, или история принца Обалду и принца Перекориля» в электронной библиотеке lib.ru.

Экранизации произведений Георгия Полонского
Экранизации произведений Уильяма Теккерея
Телефильмы СССР 1989 года
Телефильмы студии «Беларусьфильм»
Экранизации литературных сказок
Фильмы Леонида Нечаева
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы-сказки СССР
Телефильмы СССР по алфавиту
Фильмы-сказки СССР